Электромонтёр:

 Электромонтёр — специалист, работающий в области электрики и электротехники.
 Электромонтёр СЦБ — младшая должность рабочего персонала в службе СЦБ железных дорог РФ и метрополитенов.